Эван Ллойд Таннер (, 11 февраля 1971, Амарилло, Техас, США — 8 сентября 2008, Пало-Верде, Калифорния, США) — американский боец смешанных единоборств, писатель, блогер, путешественник. Бывший чемпион UFC в среднем весе, а также первый американец, которому удалось выиграть турнир Pancrase Neo-Blood в Токио, Япония.
Таннер стал чемпионом UFC 51 в феврале 2005 года, победив ТКО в первом раунде Дэвида Террелла. Считается, что Таннер является одним из первых в смешанных единоборствах, кто начал активно использовать удары локтями и проводить затяжные атаки из позиции граунд энд паунд.  

Таннер также является неординарным бойцом, так как у него первоначально не было многих навыков, а также тренера и зала, часть упражнений и приемов он осваивал при просмотре видеокассет. Кроме того, он один из первых бойцов, кто начал активно использовать социальные сети для взаимодействия со своими фанатами. 

В поздних боях выходил в толстовке с надписью «Верь в Силу Одного» (). 

У Таннера есть несколько значимых побед над такими бойцами как Робби Лоулер, Хит Херринг, Икухиса Минова, Фил Барони (дважды), Пол Бентелло.

Статистика

Биография 
Таннер родился в Амарилло, штат Техас и окончил среднюю школу Кэпрок в 1989 году, где дважды становился чемпионом штата по рестлингу, хотя занимался этим видом спорта совсем немного. Таннер также посещал Симпсон колледж в штате Айова, однако бросил в 19 лет так как не получал "реального образования", которое искал. После этого путешествовал по стране, сменил несколько работ, в том числе кабельщика, строителя, мойщика посуды, кондитера, копателя траншей. После одного семестра в университете Оклахомы он вернулся в Амарилло и открыл собственный турнир по смешанным единоборствам. Это был собственный зал и собственные тренировки, которые подтолкнули Таннера к дальнейшему развитию профессиональной карьеры.

В период выступлений в UFC Таннер жил в Портленде и Лас-Вегасе. В 2008 году переехал в Ошенсайд (Калифорния).

Карьера в смешанных единоборствах 
Таннер, у которого за плечами был только школьный опыт выступлений в соревнованиях по рестлингу, начал карьеру в смешанных единоборствах в 1997 году, когда друзья убедили его принять участие в местном турнире по правилам MMA, который проводила ныне не существующая федерация рестлинга Unified Shoot. Таннер выиграл турнир, победив за один день трёх бойцов, в том числе претендента на пояс UFC в тяжёлом весе Пола Бентелло.

После этого успеха Таннер начал тренировать навыки болевых приемов и грэпплинга на основании просмотра специализированных видеокурсов, подготовленных семьёй Грэйси. Таннер продолжал принимать участие в местных шоу и турнирах в Техасе и Айове, а затем отправился в Японию в организацию Pancrase. Там он принял участие в пяти боях, во всех одержал победы. Еще один раз выступал в USWF, а затем после приглашения отправился в UFC.

Дебютировал в UFC в 1999 году на турнире UFC 18, удушающим приемом заставив сдаться также уроженца Амарилло Даррелла Голара в первом раунде. В следующем бою в рамках UFC 19 в бою против болгарина Валерия Игнатова, который был известен как мастер болевых на ноги, впервые вышел на бой босиком. Таннер достаточно быстро перевел соперника на канвас, занял доминирующую позицию и закончил бой добиванием локтями.

Затем Таннер еще раз выступил в Pancrase, а также дважды защитил титул чемпиона USWF, сразившись с Раулем Ромеро и Винни Никсоном. Следующим шагом стало приглашение на турнир UFC 29, где он одержал победу над Лэнсом Гибсоном техническим нокаутом.

Смерть
Решил отправиться в путешествие в пустыню в одиночку. Таннер объявил о таких планах 27 августа 2008 года. Для этого он 3 сентября 2008 года приобрел мотоцикл и отправился в пустыню Пало-Верде (Калифорния). Набрав воды и бензина он отправился в путь, но не учел одного, жара на улице была под 50 градусов, очень скоро вода и бензин закончились, тогда он решил разбить лагерь, чтобы собраться с силами, но проснуться живым ему уже не было суждено. Перед смертью он посылал сообщения родным и близким с просьбой помочь, но в пустыне не было связи.
Экспертиза показала, что Таннер умер 4 или 5 сентября, но его тело обнаружили лишь 8 сентября и эта дата официально считается датой смерти.

Достижения 
 Pancrase
 Победитель турнира 1998 года Pancrase
 Первый не-японец, выигравший турнир Pancrase
 Первый американец, выигравший турнир Pancrase
 Второй возрастной боец, выигравший турнир Pancrase
 Четвертый боец, выигравший турнир Pancrase
 Победитель UFC без титула King of Pancrase
 Шестой боец Pancrase, ставший чемпионом UFC
 Первый и единственный боец, выигравший титул чемпиона Pancrase и UFC

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Чемпионы Ultimate Fighting Championship
Выпускники Симпсоновского колледжа